Arabesco
Ou ainda:
 Arabesque (canção)
 Arabesque (filme)
 Arabesque (filme pornográfico)
 Arabesque (grupo)

Desambiguação